Любши́н — русская фамилия.

Известные носители 
 Любшин, Станислав Андреевич (род. 1933) — советский и российский актёр, кинорежиссёр.
 Любшин, Юрий Станиславович (род. 1955) — советский и российский кинооператор.